Onychodontiformes  — ряд вимерлих лопатеперевих риб, які жили з верхнього силуру до пізнього девону. Є базальною, можливо, парафілетичною групою.

Філогенія

Класифікація 
Onicodontiformes включають роди, деякі з них сумнівного походження:
 ?Psarolepis
 ?Quebecius
 ?Lukeus
 Bukkanodus
 Strunius
 Qingmenodus
 Grossius
 Onychodus

Джерела 

Фауна силурійського періоду
Фауна девонського періоду
Ряди риб
Лопатепері